Paarskopfeeënkolibrie
 Zwartoorfeeënkolibrie